The Rope – opera teatrale di Patrick Hamilton del 1929
 Nodo alla gola (Rope) – film diretto da Alfred Hitchcock del 1948
 Rope – singolo dei Foo Fighters del 2011
 The Rope – album dei Black Tape for a Blue Girl del 1986
 Rope – insediamento sparso inglese
 Donald Rope – hockeista su ghiaccio canadese